Чиков, Павел Владимирович (род. 1978) — российский юрист, правозащитник и общественный деятель.
 Чиков, Павел Степанович (1917—2006) — советский государственный и политический деятель.